La migration est un déplacement, d'êtres vivants ou non. On distingue :
 la migration humaine : la migration est le déplacement d'individus. Le terme est vague. Il peut s'agir d'une migration entre pays (immigration et émigration) ou d'une migration locale dans une région du globe :  
 les migrations germaniques sont l'ensemble des mouvements que des peuples germaniques accomplissent à partir du  millénaire avant l'ère chrétienne et jusque vers le ,
 Les migrations pastorales, pratique agricole saisonnière,
 en géographie urbaine, la migration pendulaire est un phénomène caractéristique des grands ensembles urbains et de la division spatiale des activités ; 
 la migration animale (en mer et dans les cours d'eau, sur terre et d'un continent à l'autre...) ;
 la migration des insectes ;
 la migration des poissons ;
 la migration des oiseaux ;
 la migration des végétaux qui a notamment permis à de nombreuses espèces de survivre aux cycles de glaciations/réchauffements. C'est un élément important de l'adaptation au changement climatique et de la résilience écologique.

En sciences 
Plus spécifiquement en sciences, le mot migration est employé des façons suivantes :
 en science des matériaux, la migration correspond à un déplacement d'espèces chimiques ;
 en sismologie, la migration sismique est un procédé d'amélioration de l'imagerie sismique utilisé généralement en sismique pétrolière ;
 en informatique, une migration est le passage d'un état existant d'un système d'information ou d'une application vers une cible définie dans un projet ou un programme ;
 en astronomie, la migration planétaire est le changement d'orbite d'une proto-planète vers le centre ou vers le bord du disque d'accrétion au sein duquel elle se forme et qui pourrait expliquer notamment les exoplanètes de type Jupiter chaud ;
 en biologie du développement, la  désigne le déplacement de cellules ou tissus, elle permet les déplacements cellulaires et intervient notamment dans la gastrulation où se met en place le plan d'organisation des animaux.

Art et médias 
 Migration est le titre d'un album de Dave Grusin (1989).
 Migration est le titre d'un album de Bonobo (2017).
 Migrations est un film d'Aleksandar Petrovic de 1989.

Notes et références 

 
Homonymie